Белореченское городское муниципальное образование — муниципальное образование, находящееся на территории Усольского района Иркутской области России, наделённое статусом городского поселения. Административный центр — рабочий посёлок Белореченский.

Законом Иркутской области от 25 мая 2017 года № 31-ОЗ с 10 июня 2017 года были преобразованы, путём их объединения, Белореченское муниципальное образование и Мальтинское муниципальное образование — в Белореченское городское муниципальное образование.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 7984 человека, в том числе 3635 мужчин и 4349 женщин.

После объединения с Мальтинским муниципальным образованием численность населения составила около 12 000 человек.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входил один населённый пункт Белореченский.

12 июня 2017 года в состав поселения вошло село Мальта.

Примечания 

Муниципальные образования Усольского района Иркутской области
Городские поселения Иркутской области